Massaker von Borovo bezeichnet:

ein Massaker in Kroatien im Anfangsstadium des Zerfalls von Jugoslawien im Mai 1991, siehe Scharmützel von Borovo Selo
ein Massaker in Kroatien im Zuge der Schlacht um Vukovar im November 1991, siehe Massaker von Borovo naselje